La saison 1986 de Série B est la neuvième édition du championnat du Brésil de football de deuxième division, qui constitue le deuxième échelon national du football brésilien.

Compétition 

Le championnat composé de 36 équipes est un tournoi parallèle au Championnat du Brésil de football 1986, ce tournoi n'avait pas de phase finale pour définir le champion. Les équipes sont réparties dans quatre poules et se rencontrent une seule fois. Les quatre vainqueurs de poule sont qualifiés pour la deuxième phase du championnat du Brésil 1986.

Les quatre vainqueurs revendiquent le titre de champions de la Série B 1986, mais ce titre n'a jamais été reconnu par la CBF.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Brésil de football 1986

Liens externes 

 Résultats sur rsssf.com

Notes et références 

Championnat du Brésil de football de deuxième division
Brésil
Sport au Brésil en 1986